Pater noster, a Miatyánk imádság első két szava, az Úr imája
Páternoszter, felvonó
Páternoszter, Orosz István regénye
Paternoster Square, tér Londonban
Paternoster tó, tavak lánca egy gleccservölgyben
Pater Noster, kis sziget és világítótorony Svédország nyugati partjainál